George Murray kan verwijzen naar verschillende personen:

 Lord George Murray (1694–1760), Schots generaal
 George Murray (Brits militair), Brits militair en politicus (1772-1846)
 George Murray (muzikant), basgitarist, vooral bekend geworden van zijn werk voor David Bowie
 George Murray (golfer) (1983-), Schots golfer